Neochryomera är ett släkte av skalbaggar. Neochryomera ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Neochryomera